Rycerka – potok, dopływ Soły
 Rycerka Dolna – wieś w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza
 Rycerka Górna – wieś w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza
 Rycerka – przystanek kolejowy w Rycerce Dolnej